Rezultati smučarskih skokov na XVII. zimskih olimpijskih igrah.

Moški

Velika skakalnica 
Tekmovanje na 90 m skakalnici je potekalo 20. februarja.

Srednja skakalnica 
Tekmovanje na 70 m skakalnici je potekalo 25. februarja.

Ekipno 
Tekmovanje v ekipnih skokih na 90 m skakalnici je potekalo 22. februarja.

1994
Športi Zimskih olimpijskih iger 1994